Meridiana steht für: 

 Meridiana (Fluggesellschaft), eine italienische Fluggesellschaft
 Meridiana (Weinkellerei), eine Weinkellerei in Malta
 Meridiana Kamen Team, ein kroatisches Straßenradsportteam
 die Öhrsonnenuhr